1824 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 29 октября — железнодорожная компания по строительству железной дороги Ливерпуль — Манчестер выпустила свой первый проспект.

Персоны

Родились 
 9 марта — Леланд Стэнфорд; американский политик, промышленник, предприниматель, член Большой Четвёрки — группы калифорнийских финансистов.
 14 ноября — Джеймс Митчелл Эшли; президент и основатель железных дорог Анн-Арбор.
 Джон Кук — основатель американского паровозостроительного завода Кук.

Скончались

Примечания 

1824